Флаг муниципального образования Новгоро́дский муниципальный район Новгородской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 28 мая 1998 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 315.

Описание флага 
Решением от 28 мая 1998 года был утверждён только рисунок флага и 25 сентября 1998 года, решением Новгородского районного совета № 71, было утверждено положение о флаге района, в котором было дано следующее его описание:

«Флаг района представляет собой синее прямоугольное полотнище с соотношением ширины и длины 2:3 с белой полосой вдоль нижнего края (отношение ширины этой полосы к длине полотнища — 1:5) и с помещённым посередине, вплотную к белой полосе, изображением жёлтой (золотистой) древней ладьи с солнцем на белом парусе».

Уставом муниципального образования Новгородский муниципальный район, утверждённого решением думы Новгородского муниципального района от 21 декабря 2005 года № 30, было дано следующее описание флага:

«Флаг Новгородского муниципального района представляет собой синее прямоугольное полотнище с соотношением ширины и длины 2:3 с белой полосой вдоль нижнего края (отношение ширины этой полосы к длине полотнища — 1:5) и с помещённым посередине, вплотную к белой полосе, изображением жёлтой древнерусской ладьи с такими же веслами и щитами вдоль бортов, с трезубцем на конце мачты и с белым парусом, обременённым жёлтым, в красных лучах, солнцем».

Это же описание флага было утверждено решением думы Новгородского муниципального района от 18 ноября 2010 года № 14, которым решение от 28 мая 1998 года было признано утратившим силу.

Обоснование символики 
Древняя русская лодья (ладья) — символ прохождения по территории Новгородского района пути «Из варяг в греки», окружённая старинными знаками Новгородской земли.

Примечания 

Флаг